

Patronyme

 Onni Hiltunen, (1895-1971), homme politique finlandais.
 Eila Hiltunen, (1922-2003), sculpteur finlandaise.
 Pekka Hiltunen (1966-), écrivain et journaliste finlandais.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme finnois